GeForce 6 (кодова назва NV40) — шосте покоління графічних мікропроцесорів від компанії NVidia. Анонс відбувся 14 квітня 2004 року. Серед новинок, які були представлені у новому чипі були: технологія PureVideo, технологія SLI (Scalable Link Interface) та підтримка мови програмування шейдерів Shader Model 3.0.

Загальний огляд 
Перший продукт із серії GeForce 6 мав назву 6800. Слід зазначити, що компоновка самої карти зазнала досить суттєвої переробки. Завдяки використанню GDDR-3 пам’яті стало можливо компанувати по 256мб пам’яті на кожну сторону карти. Ще одною суттєвою зміною став роз’єм живлення, він став більш контактним, проте тепер на карті таких роз’ємів стало два. NVidia рекомендувала використовувати блоки живлення в 480 Вт з GeForce 6800. GeForce 6800 стала першою графічною картою на ринку яка повністю підтримувала Shader Model 3.0 (хоча слід зазначити, що на той час актуальність підтримки даної технології викликало питання, так як розробники ігор не квапились запускати продукти з підтримкою Shader Model 3.0). У серії NV40 вперше були представленні декілька нових технологій. Серед них слід виділити: SLI — Scalable Link Interface (дозволяла використовувати 2 графічні карти в одній системі. Тільки для карт с системним інтерфейсом PCI Express).

Специфікація NV40 

 технологічна норма 0.13 мікронів 
 222 мільйонів транзисторів 
 FC корпус (flip chip, перевернутий чип, без металевої кришки)
 256-ти бітний інтерфейс локальної пам’яті
 до 1 гігабайту DDR, GDDR-2, GDDR-3 пам’яті
 системний інтерфейс AGP 3.0 (8х)
 спеціальний режим роботи AGP 16х (в дві сторони), для PCI Express моста HSI
 16 піксельних процесорів, по одному текстурному блоці на кожному з вибірковою фільтрацією цілечисленних та плаваючих текстур (анізотропія 16х включно)
 6 вершинних процесорів, по одному текстурному блоці на кожний, без фільтрації вибраних значень (дискретна вибірка)
 обчислення, блендінг, запис до 16 повних (колір, глибина, буфер шаблону) пікселів за такт 
 обчислення та запис до 32 значень глибини і буфера шаблону за такт 
 технологія Ultra Shadow II
 повна підтримка Shader Model 3.0 
 фільтрація текстур у плаваючому форматі 
 підтримка буфера кадру у плаваючому форматі 
 MRT (Multiple Render Targets — рендеринг в декілька буферів) 
 2x RAMDAC 400 МГц 
 2x DVI інтерфейсу
 програмований потоковий відеопроцесор
 2D прискорювач з підтримкою усіх функцій GDI +

Лінійка продукції

Примітки 

GeForce